Телефонный план нумерации Грузии — диапазоны телефонных номеров, выделяемых различным пользователям телефонной сети общего пользования в Грузии, специальные номера и другие особенности набора для совершения телефонных вызовов. Все международные номера пользователей данной телефонной сети имеют общее начало +995 - называемый префиксом или телефонным кодом страны.

Система телефонной нумерации применяется на всей территории Грузии, за исключением территории, контролируемой частично признанной Республикой Абхазия (см. телефонный план нумерации Абхазии).

Основные префиксы 
 Международный код Грузии — +995
 Префикс выхода на междугороднюю связь — 0
 Префикс выхода на международную связь — 00
Современные префиксы были введены 12 января 2012 года в рамках завершения реформы телефонного плана нумерации страны. Тогда же были заменены и префиксы выбора операторов дальней связи (8хх на 10хх).

Система нумерации

Международный формат телефонных номеров Грузии в коде +995 состоят из 12 цифр:

План нумерации кодов

Набор номера

Звонок в Грузию из заграницы

Чтобы позвонить в Тбилиси, регионы или любой другой номер, следует набрать:

  +995 — Код города / сети назначения — Номер абонента

Звонок из Грузии

Чтобы позвонить из Грузии в любом направлении, следует набрать:

  00 — Код страны назначения — Код города / сети — Номер абонента

Или можно также использовать код выбора оператора 10XX.

Например, чтобы позвонить в Москву, используя международный префикс и код выбора оператора Silknet:

 00-7-495 (499)-xxx-xx-xx (при использовании Silknet как основного оператора);
 1016-00-7-495 (499)-xxx-xx-xx (в иных случаях выбора Silknet).

Звонок в пределах Грузии 

 Для звонков в пределах Грузии следует набирать 0 — Код города / сети назначения — Номер абонента.
 В пределах одной географической зоны достаточно набрать номер абонента.
 Для звонка с одного мобильного номера на другой необходимо набрать номер без внутреннего префикса: Код мобильной сети — Номер абонента Для звонков с мобильного на городской и обратно действует обычная система междугороднего набора номера.

Мобильные сети

Коды поделены следующим образом:

С 15 февраля 2011 года в Грузии действует услуга MNP, безусловно определение оператора по коду стало невозможным.

 Беспроводные телефоны 

Набор номера происходит аналогично мобильным сетям.

Примеры

 Для звонка в Тбилиси:
 xxx-xxxx — в пределах Тбилиси
 0-32-xxx-xxxx — звонок в Тбилиси из Грузии
 +995-32-xxx-xxxx — звонок в Тбилиси из других стран.
 Для звонка на номер мобильной сети, например, MagtiCom:
 595-xxx-xxx — звонок в пределах сети Magticom
 0-595-xxx-xxx — звонок в пределах Грузии, с городских и номеров других сетей
 +995-595-xxx-xxx — звонок из других стран.

 Коды городов 

Для городских кодов используется географический принцип: 3 для Восточной Грузии и 4 - для Западной:
 +995 34х ххх-ххх — Квемо-Картли и Мцхета-Мтианети
 +995 35х ххх-ххх — Кахетия
 +995 36х ххх-ххх — Самцхе-Джавахети
 +995 37х ххх-ххх — Шида-Картли
 +995 41х ххх-ххх — без привязки (поделён между Имеретией и Самегрело — Верхней Сванетией)
 +995 42х ххх-ххх — Аджария
 +995 43х ххх-ххх — Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия
 +995 47х ххх-ххх — без привязки (поделён между Имеретией и Рача ― Нижней Сванетией)
 +995 49'''х ххх-ххх — без привязки (поделён между Имеретией, Гурией и Самегрело — Верхней Сванетией)

Номера неотложной помощи и короткие номера

Примечания 

Грузия
Связь в Грузии